Микро́метр гладкий — тип микрометра для измерения наружных линейных размеров. Отличительной особенностью данного типа микрометров являются плоские измерительные поверхности микрометрического винта и пятки.

Принцип действия 
Основанием микрометра является скоба, а преобразующим устройством служит винтовая пара, состоящая из микрометрического винта и микрометрической гайки, укреплённой внутри стебля; их часто называют микропарой. В скобу запрессованы пятка и стебель. Измеряемую деталь охватывают торцевыми измерительными поверхностями микровинта и пятки. Барабан присоединён к микровинту с помощью колпачка в котором находится корпус трещотки. Чтобы приблизить микровинт к пятке, вращают барабан трещотку по часовой стрелке (от себя), а для обратного движения микровинта (от пятки) барабан вращают против часовой стрелки (на себя). Закрепляют микровинт в требуемом положении стопором.

Для ограничения измерительного усилия микрометр снабжён трещоткой. При плотном соприкосновении измерительных поверхностей микрометра с поверхностью измеряемой детали трещотка начинает проворачиваться с лёгким треском, при этом вращение микровинта следует прекратить после трёх щелчков. Результатом измерения микрометра является сумма отсчётов по шкале стебля и шкале барабана. У наиболее распространенных микрометров  цена деления шкалы стебля равна 0,5 мм, а шкалы барабана — 0,01 мм (указывается в выпускном аттестате). Некоторые прецизионные микрометры имеют цену деления на шкале барабана 0,005, 0,002 или 0,001 мм. 

Шаг резьбы микропары (микровинт и микрогайка) Р равен 0,5 мм. На барабане нанесено 50 делений. Если повернуть барабан на одно деление его шкалы, то торец микровинта переместится относительно пятки на 0,01 мм ( мм), где n число делений круговой шкалы.

Показания по шкалам гладкого микрометра отсчитывают в следующем порядке:
 по шкале стебля читают отметку около штриха, ближайшего к торцу скоса барабана;
 по шкале барабана читают отметку около штриха, ближайшего к продольному штриху стебля;
 складывают оба значения и получают показание микрометра.

Для удобства и ускорения отсчёта показаний выпускаются микрометры с цифровой индикацией.

Для установки «на ноль» все микрометры, кроме микрометра с диапазоном 0…25 мм, снабжены установочными концевыми мерами, размер которых равен нижнему пределу измерения данного микрометра.

Виды и параметры микрометров согласно ГОСТ 6507-90 

*) МК — условное обозначение гладкого микрометра согласно ГОСТ 6507-90; буква Н обозначает, что отсчёт производится по шкалам стебля и барабана с нониусом; буква Ц обозначает, отсчёт производится по электронному цифровому устройству; двузначное число — обозначение конечной величины диапазона, цифра после тире обозначает класс точности.

**) укомплектован одной установочной мерой для диапазона измерений до 300 мм и двумя установочными мерами — свыше 300 мм.

 Диаметр гладкой части микрометрического винта должен быть 6h9, 6,5h9 или 8h9;
 Колебание измерительного усилия на всех типах микрометров не должно превышать 2 Н;
 Измерительное усилие должно быть не менее 5 и не более 10 Н;
 Погрешность гладких микрометров определяют по мерам с плоскими измерительными поверхностями;
 Цена деления шкалы барабана — 0,01 мм;
 Измерительные поверхности микрометра должны быть оснащены твердым сплавом по ГОСТ 3882.

Требование согласно ГОСТ 
Микрометр с верхним пределом измерений более 300 мм должен иметь передвижную или сменную пятку, обеспечивающую возможность измерения любого размера в диапазоне измерений данного микрометра. Вылет скобы микрометра с верхним пределом измерения до 300 мм должен быть не менее В/2+4, а свыше 300 мм — не менее В/2+1б, где В — верхний предел измерения.

Крепление передвижной или сменной пятки должно обеспечивать неизменность положения пятки при измерениях.

Измерительные поверхности установочных мер длиной до 300 мм должны быть плоскими, а более 300 мм — сферическими.

Ссылки 
 
 ГОСТ 6507-90 «Микрометры. Технические условия»

Микрометры